Łopiennik (gromada) (powiat lubelski/bełżycki)
 Łopiennik Dolny (gromada) (powiat krasnostawski)
 Łopiennik Górny (gromada) (powiat krasnostawski)

Zobacz też 
 Łopiennik